Панайо́тис Гли́кос (; 10 октября 1986, Волос, Греция) — греческий футболист, вратарь клуба ПАОК.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Олимпиакос» из Волоса. В 2007 году стал игроком клуба ПАОК из города Салоники. В первой команде Панайотис дебютировал 28 октября 2008 года в матче четвёртого раунда Кубка Греции против клуба «Македоникос». Пять месяцев спустя, 22 марта 2009 года, Гликос сыграл за ПАОК свой первый матч в чемпионате Греции.

Сборная Греции 
В конце августа 2012 года впервые получил вызов в национальную сборную Греции.

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте paokfc.gr 

Футболисты Греции
Игроки ФК «Олимпиакос» Волос
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Агротикос»
Игроки сборной Греции по футболу